Уча'ан К'ін Б'алам
 Пачан-Ках Яшун Б'алам III 
 Іцамнаах-Б'алам III
 Яшун-Б'алама III
 Таб'-Б'алам I
 Яшун-Б'алам IV
 Іцамнаах-Б'алам IV